Georg Krauss segesvári jegyző, történetíró (1607-1679) 
 Georg Krauss erdélyi szász evangélikus püspök (?-1712)
 Georg Ritter von Krauss német iparos, mozdonygyáros (1826–1906)